Улан-Зуха ( «красная яма») — название нескольких рек:
 Улан-Зуха — балка и река в Ики-Бурульском и Приютненском районах Калмыкии, приток Маныча.
 Улан-Зуха — река в Ики-Бурульском районе Калмыкии, приток балки Улан-Зуха
 Улан-Зуха — река в Яшкульском районе Калмыкии, относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу.